Маркези () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Маркези, Луиджи (1754—1829) — итальянский певец-кастрат, брат Т. Маркези.
 Маркези де Кастроне, Матильда (1821—1913) — немецко-австрийская певица, музыкальный педагог.
 Маркези, Рино (род. 1937) — итальянский футболист.
 Маркези, Сальваторе (1822—1908) — итальянский певец, музыкальный педагог.
 Маркези, Сузанна (род. 1980) — итальянская гимнастка.
 Маркези, Томмазо (1773—1852) — итальянский композитор и дирижёр, брат Л. Маркези.

См. также 
 Меркези (значения)